Browning kan syfta på:

 Browning Arms Company – amerikansk skjutvapentillverkare
 Browning – en krater på Venus, se Lista över kratrar på Venus

Personer 
 Elizabeth Barrett Browning (1806–1861), brittisk poet
 Robert Browning (1812–1889), brittisk poet
 John Moses Browning (1855–1926), amerikansk uppfinnare och vapenkonstruktör
 Charles Albert Browning, Jr. (1882–1962), amerikansk filmregissör och skådespelare, se Tod Browning
 Christopher Browning (född 1944), amerikansk historiker

Geografi

Antarktis 

 Mount Browning, berg,

USA 

 Browning, Illinois, ort i Schuyler County, 
 Browning, Missouri, ort i Linn County, 
 Browning, Montana, ort i Glacier County, 

Robotskapade USAförgreningar